Кирліджей () — село в Румунії, у повіті Долж. Входить до складу комуни Буковец.
 Кирліджей () — село в Румунії, у повіті Горж. Входить до складу комуни Бумбешть-Піцик.